Blue eyes kan syfta på:

 Blue Eyes (1996) – en film från 1996 i regi av Tiffanie DeBartolo, originaltitel Dream for an Insomniac
Blueeyes Productions – isländskt filmproduktionsbolag
 Blue Eyes Recordings – ett skivbolag
Blue Eyes (musikalbum av Biréli Lagrène) – ett musikalbum från 1998 jazzskiva av Biréli Lagrène
BlueEyesSoul – kristet band från Stockholm

Låttitlar
Blue Eyes (låt av Elton John) – ballad av Elton John från 1982.
Blue Eyes (låt av Cary Brothers) – låt av Cary Brothers från soundtracket till filmen Garden State från 2004.
Blue Eyes (låt av Within Temptation) – låt av Within Temptation från 2007.
Blue Eyes (låt av Mika) – låt av Mika från 2009.
Blue Eyes (låt av The Shades of Orange) – låt av The Shades of Orange från 1992.
Blue Eyes (låt av Don Partridge) – låt av Don Partridge från 1968.
Blue Eyes (låt av Gram Parsons) – låt av Gram Parsons från 1968.
Blue Eyes (låt av Mother) – låt  från 1968 av Mother på albumet LP.

Se även
 Behind Blue Eyes – låt av Pete Townshend från 1971
 Baby blue eyes – låt från 2001 av Ted Gärdestad från albumet Solregn
 Mickey Blue Eyes – komedifilm från 1999